Марат Сафин је освојио турнир. У финалу је победио Лејтона Хјуита резултатом 7:6(7:4), 6:0, 6:4.

Носиоци 

  Лејтон Хјуит (финалиста)
  Андре Агаси (четвртфинале)
  'Марат Сафин (победник)
  Хуан Карлос Фереро (друго коло)
  Јиржи Новак (друго коло)
  Тим Хенман (треће коло)
  Себастијан Грожан (треће коло)
  Роџер Федерер (четвртфинале)
|
  Томи Хас ''(треће коло) 
  Карлос Моја ''(полуфинале) 
  Алберт Коста ''(друго коло) 
  Енди Родик ''(четвртфинале) 
  Томас Јохансон ''(треће коло) 
  Јевгениј Кафељников ''(треће коло) 
  Шенг Схалкен ''(треће коло) 
  Гиљермо Кањас ''(треће коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2002.
Париз мастерс — појединачно